Высылка:
 Высылка — административное выдворение иностранцев из страны пребывания в интересах национальной безопасности.
 Высылка (наказание) — удаление осуждённого из места его жительства с запрещением проживания в определённых местностях государства.
 Высылка (историч.) — изгнание неугодных, неблагонадёжных лиц за пределы своей страны.
 Высылка дипломатов — объявление дипломатических сотрудников persona non grata и выдворение из страны.

См. также 
 Депортация
 Изгнание
 Ссылка